Canal du centre kan syfta på:

Canal du centre (Belgien)– en kanal i Hainaut i Belgien
Canal du centre (Frankrike) – en kanal i departementet Saône-et-Loire i Frankrike